Памятник первому мэру Буэнос-Айреса Торкуато де Альвеару () расположен на , в конце улицы Авенида Альвеар в районе Реколета.

Памятник, открытый в 1900 году, через десять лет после смерти Альвеара, представляет собой дорическую колонну из каррарского мрамора, на которой стоит аллегорическая крылатая фигура Славы. В нижней части памятника находится бюст мэра, увенчанный пальмовыми ветвями — традиционным христианским символом триумфа над смертью.

Основание памятника с трёх сторон украшено барельефами, изображающими основные достижения Альвеара на посту градоначальника: открытие улицы Авенида-де-Майо, строительство городских мостовых, перепланировка района Реколета. С четвёртой стороны выбито имя и даты его жизни и пребывания на посту мэра. Основание колонны стоит на трёх больших каменных ступенях, к которым ведёт лестница. Авторы памятника — скульпторы A. Jons и Хуан Лауэр.

После пышной церемонии открытия памятника, сопровождаемой военным парадом, репортёры журнала  критиковали памятник за излишнюю скромность и несоответствие масштабу значимости личности Альвеара для города и выражала надежду, что со временем он будет заменён на нечто более попмезное. Однако спустя более ста лет памятник остаётся без изменений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 El monumento Torcuato de Alvear en Recoleta  
 Visita al BARRIO RECOLETA  
 Instituto Histórico Ciudad de Buenos Aires 
 Plaza Intendente Alvear 
 Inauguración del Monumento a Alvear (Diciembre 1898)  

Альвеар, Торкуато де
Здания и сооружения, построенные в 1900 году
Реколета (Буэнос-Айрес)
Семья Альвеар
Альвеар
1900 год в Аргентине